Franklinville può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti:
Franklinville – comune dello stato di New York
Franklinville – villaggio dello stato di New York
Franklinville – comune della Carolina del Nord